Aztec, Aztèque ou Aztek fait référence à :
 Aztec, une marque d'engins de damage pour piste de ski ;
 Aztec, une ville du Nouveau-Mexique ;
 Aztec, un jeu de société de Niek Neuwahl ;
 Aztec, un jeu vidéo de Datamost ;
 Aztec : Malédiction au cœur de la cité d'or, un jeu vidéo de Cryo Interactive ;
 Aztec, un format de code-barres à 2 dimensions ;
 Aztèques, un ancien peuple amérindien du groupe nahua ;
 Pontiac Aztek, une automobile de type Crossover-SUV du constructeur américain Pontiac ;
 Aztek, un super-héros appartenant à l'univers fictionnel de DC Comics.

Toponyme 

 Aztec, census-designated place située en Arizona.

Autres 
 Aztec Ruins National Monument, un monument national américain ;
 « de aztec », carte du jeu vidéo Counter-Strike (ainsi que de ses suites).

Voir aussi 
 ,